Een verkeersweg:
 N706 (Frankrijk)
 N706 (Nederland), zie Provinciale weg 706

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing